Marjajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Marjajärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Marjajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748620-181077), sjö i Pajala kommun,  (8,32 ha)
Marjajärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748851-180691), sjö i Pajala kommun, 
Marjajärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn